Doroteu de Tiro — um dos setenta apóstolos
 Doroteu de Antioquia — bispo ariano de Antioquia
 Doroteu de Gaza — monge cristão do 
 Doroteu (mestre da cavalaria) — general bizantino do 
 Doroteu (mestre dos soldados) — general bizantino do 
 Doroteu I de Atenas — bispo ortodoxo de Atenas

Desambiguações de antropônimos